Callinera är ett släkte av slemmaskar som beskrevs av Bergendal 1900. Enligt Catalogue of Life ingår Callinera i familjen Tubulanidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Palaeonemertea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Slemmaskar
Callinera